Der Chin United Football Club (kurz Chin United) ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist im Chin-Staat beheimatet und spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Erfolge 
 2013 – MNL-2 – Meister 
 2019 – MNL-2 – Meister

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Thuwanna-Stadion in Yangon aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 32.000 Zuschauern. Eigentümer der Spielstätte ist das Sportministerium von Myanmar.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: Januar 2020

Beste Torschützen seit 2014

Trainer seit 2017

Saisonplatzierung

Weblinks 
  Chin United bei transfermarkt.de
 Chin United bei soccerway.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2012
Chin-Staat